El nombre de Adrastea puede referirse a:

 Adrastea, ninfa de la mitología griega que crio a Zeus.
 Adrastea, antigua ciudad griega de Misia.
 Adrastea, satélite del planeta Júpiter.
 (239) Adrastea, un asteroide del cinturón principal descubierto por Johann Palisa.